Esta é uma página de desambiguação para a palavra Star Fox

 Star Fox - Famosa franquia de jogos eletrônicos da Nintendo
 Star Fox (jogo eletrônico) - Primeiro jogo eletrônico da franquia Star Fox, que foi lançado para o console Super Nintendo
 Star Fox (Atari 2600) - Jogo eletrônico lançado em 1983 para o console Atari 2600.
 Starfox - Jogo de 1987, lançado para os consoles ZX Spectrum, Commodore 64, e Amstrad CPC
 Starfox (Marvel Comics) - personagem do universo da Marvel Comics

Desambiguação